Гали́цино — село в Кочубеевском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Голицино,
 Голицинское,
 Голицыно.

География 
Расположено на левом берегу реки Кубань, в 25 км к северо-западу от районного центра Кочубеевское и в 65 км к юго-западу от Ставрополя.

История 
25 октября 1961 года исполком Ставропольского крайсовета депутатов трудящихся, рассмотрев ходатайство Кочубеевского райисполкома, принял решение: образовать на территории района Балахоновский сельский совет с центром в селе Богословском, передать в состав сельсовета сёла Богословское, Галицино, хутор Ураковский и аул Карамурзинский, исключив их из состава Заветненского сельсовета.

До 16 марта 2020 года Галицино село входило в упразднённый Балахоновский сельсовет.

Население 

 Национальный состав

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Инфраструктура 
Медицинскую помощь оказывает фельдшерско-акушерский пункт.

Известные уроженцы 
 Лаптев Константин Яковлевич (1921—2001) — Герой Советского Союза

Кладбища 
 Общественное открытое кладбище площадью 15 тыс. м².

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Кочубеевского района